MBC:

 Munhwa Broadcasting Corporation — общественное вещание Южной Кореи
 Monster Buster Club — фантастический французско-канадский мультсериал
 MBCGame — южнокорейская телекомпания
 MBC Plus — южнокорейская компания